Henke är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolph Henke (1775–1843), tysk medicinare 
 Brad William Henke (1966-2022), amerikansk skådespelare
 Eduard Henke (1783–1869), tysk rättslärd
 Edvard Henke [1874–1946), svensk industriman
 
 Heinrich Philipp Konrad Henke (1752–1809), tysk teolog
 Jesper Henke (född 1973), svensk TV-journalist
 Michael Henke (född 1957), tysk fotbollstränare
 Vanessa Henke (född 1981), tysk tennisspelerska
 

Henke är även ett smeknamn för dem som heter Henrik.

Tyska efternamn